Мюзет ():

 Мюзет — музыкальный инструмент, французская разновидность волынки.
 Мюзет — французский старинный народный танец.
 Мюзет — разновидность гобоя.